Trachyrincus är ett släkte av fiskar. Trachyrincus ingår i familjen skolästfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skolästfiskar
Trachyrincus